Астрофизическая обсерватория Азиаго — астрономическая обсерватория, основанная в 1942 году Падуанским университетом на Плато Азиаго в провинции Виченца, Италия.

Руководители обсерватории

Инструменты обсерватории 

 Телескоп «Галилей» системы Кассегрена (D = 1,22 м, F = 19,5 м, построен в 1940—1942 годах)

Направления исследований 
 Спектральные исследования
 Отладка технологий для более крупных будущих инструментов

Основные достижения 

На 1,22 м телескопе было получено:
 9720 снимков (стеклянные пластинки 9 x 12 см) с мая 1942 по март 1997 года
 3220 спектров с Ньютоновского спектрографа с апреля 1958 по сентябрь 1991 года
 18584 спектра с Кассегреновского спектрографа с января 1951 по 1994 год

Известные сотрудники 
 Маура Томбелли
 Улиссе Мунари
 :it:Roberto Barbon

Интересные факты 
 Главный инструмент обсерватории 1,22 м телескоп «Галилей» введен в строй в 300-летнюю годовщину смерти Галилео Галилея.
 В 3,8 км к юго-востоку от обсерватории находится наблюдательная станция Cima Ekar (en), на которой базируются обсерватории с кодами Центра малых планет «098» и «209».

См. также 
 Модраская обсерватория

Примечания

Ссылки 
 Сайт обсерватории 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Asiago Astrophysical Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений , MPC

См. также 
 Падуанский университет
 Наблюдательная станция Азиаго Сима Экар
 Азиаго-DLR астероидный обзор
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Италии
Появились в 1942 году в Италии
1942 год в науке
Здания и сооружения провинции Виченца
Организации области Венеция
Падуанский университет